Округ Иссакена () — округ штата Миссисипи, США. Население округа на 2000 год составляло 2274 человек. Административный центр округа — город Мэйерсвилл.

История 
Округ Иссакена основан в 1844 году.

География 
Округ занимает площадь 1069,7 км².

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Иссакена проживало 2274 человек (данные Бюро переписи населения США). Плотность населения составляла 2,1 человек на квадратный километр.

Примечания

Ссылки 

Округа Миссисипи